Bene Gesserit (band), een Waalse muziekgroep, actief in de jaren 1980
 Bene Gesserit (fictieve organisatie), een fictieve zusterorde uit de Duinsage van Frank Herbert
 Quamdiu se bene gesserit, een Latijnse formule die letterlijk betekent "zolang hij zich goed gedraagt", en met name in het Engels wel werd gebruikt in aanstellingen voor het leven (bijvoorbeeld van rechters).